České příjmení Vodička nosilo či nosí více různých osobností:

 Adolf Vodička (1913–2012) – poslední žijící interbrigadista ze španělské občanské války
 Antonín Vodička (1907–1975) – český fotbalový reprezentant, bratr Františka
 Dominik Vodička (* 1996) – český tanečník, choreograf a trenér
 Felix Vodička (1909–1974) – literární historik a univerzitní profesor dějin české literatury
 Ferdinand Vodička (1895–1953) – klavírista, dirigent, sbormistr a hudební skladatel
 František Vodička, více osobností, viz samostatný rozcestník
 Jan Vodička, více osobností, viz samostatný rozcestník
 Jan Vojtěch Vodička († 1621) – pražský řezník, po kterém se jmenuje pražská ulice; náhrobní deska je v Lapidáriu Národního muzea
 Jaroslav Vodička, více osobností, viz samostatný rozcestník
 Jindřich Vodička (* 1952) – český politik, ministr vlády České republiky
 Jiří Vodička (* 1988) – český houslista
 Josef Vodička (1918–1942) – československý výsadkář a odbojář popravený nacisty
 Ladislav Vodička (1931–1999) – český country zpěvák
 Leo Marian Vodička (* 1950) – český operní pěvec, tenorista
 Miloš Vodička (1938–2022) – český básník
 Pavel Vodička (* 1952) – badatel v oblasti onkologie
 Petr Vodička (* 1974) – český divadelní herec a režisér
 Stanislav Vodička (1910–1982) – český umělecký knihvazač a spisovatel.
 Stanko Vodička (1895–1918) – vůdce rumburské vojenské vzpoury
 Timotheus Vodička (1910–1967) – filosof, katolický spisovatel a překladatel
 Václav Vodička (Wodiczka; * asi 1715–1720, † 1774) – český houslista, hudební pedagog a skladatel
 Vladimír Vodička (1925–2015) – český hudební skladatel, spoluzakladatel a ředitel Divadla Na zábradlí

přechýlená podoba Vodičková
 Marie Vodičková (* 1951) – právnička a zakladatelka Fondu ohrožených dětí
 Radka Vodičková (* 1984) – česká duatlonistka a triatlonistka

jiný význam
 Sapér Vodička – literární postava z románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 malá voda, zdrobnělina základního slova – zastarale voděnka
 Vodičkova (Praha) – významná pražská ulice pojmenovaná podle řezníka Jana Vojtěcha Vodičky